Singara (Mesopotamië), een historische stad in Mesopotamië
Singara (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie spinneruilen